Васи́лий Васи́льевич Андре́ев
 Андреев, Василий Васильевич — Георгиевский кавалер; майор; № 9172; 26 ноября 1853.
 Андреев, Василий Васильевич (1861—1918) — русский музыкант, композитор, виртуоз-балалаечник.